

Geografia 
 Nessa – dzielnica Teuchern w Niemczech
 Nessa – miejscowość i gmina w regionie Korsyka, we Francji

Inne 
 Nessa – fikcyjna postać
 Nessa – imię
 Nessa – w mitologii greckiej jedna z Pieryd

Zobacz też 
 Nessa Records